Balay est un nom propre, ou un mot étranger, qui peut désigner :

Patronymes 

 Charles Balay (1861-1943) : peintre français.
Jules Balaÿ (1795-1862) : industriel, banquier et homme politique français.
 Roland Balaÿ  (1902-2004) : marchand d'art franco-américain.

Saint chrétien 
 Saint Balay  († 524), ou Valay ou Balley ou Biabailus, seigneur de Rosmadec en Bretagne, disciple de saint Guénolé, moine à Landévennec, puis ermite sur la montagne de Penflour, près de Châteaulin et Ploermellac ; patron  de Ploubalay fêté le 12 juillet.

Il a donné son nom à plusieurs villes ou villages des alentours :
 Lanvallay ;
 Ploubalay ;
 Saint-Valay, village de Taden.

Mots étrangers 
 Balay signifie « maison » dans certaines langues malayo-polynésiennes.
 Balay Tubay, nom d'une maison des années 1930 sur la Calle Real à El Nido aux Philippines, transformée en bar touristique, avec exposition de peintures et d'artisanat.

Divers 
Rubis balay, spinelle de 10 788 carats, incluse dans un insigne de la Toison d'Or appartenant au roi Louis XV.

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme